Беленки — название населённых пунктов.

Россия 
 Беленки — посёлок в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Беленки — деревня в Цильнинском районе Ульяновской области.